Yechiel Hameiri (20 de agosto de 1946) é um ex-futebolista israelense, que atuava como goleiro.

Carreira 
Participou da única Copa do Mundo disputada por Israel, a de 1970, como segundo goleiro. 

Por clubes, defendeu apenas um, o Hapoel Jerusalém (atual Hapoel Haifa).

Ligações externas
 Perfil em Ogol

Futebolistas de Israel
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1970
Jogadores da Seleção Israelense de Futebol